Крајишник је уобичајени назив за становнике Војне крајине, која обухвата дијелове Босанске Крајине, Лике, Кордуна, Баније, и Далмације. Она је у вријеме Аустроугарске била једно од стратешких мијеста за одбрану од Османлија, на којем је ова царевина гомилала своје трупе, па због тога долази ријеч Војна. Данас се назив Крајишник најчешће употребљава за становнике Бањалучке регије (Босанска Крајина) у Босни и Херцеговини и за некадашње становнике Републике Српске Крајине.

Види још 
 Крајина

Срби
Крајишници